Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Saint Clair ( ou  en anglais) :
 le comté de Saint Clair, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Saint Clair, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Saint Clair, situé dans l'État du Michigan ;
 le comté de Saint Clair, situé dans l'État du Missouri.